Soumano ist der Familienname folgender Personen:

 Adja Soumano, malische Sängerin
 Bakary Soumano (1935–2003), malischer Musiker
 Moussa Soumano (* 2005), französischer Fußballspieler
 Ousmane Soumano (* 1973), malischer Fußballspieler
 Sambou Soumano (* 2001), senegalesischer Fußballspieler